Purple Gang puede referirse a:
The Purple Gang, una banda criminal que operó en Detroit a principios del siglo XX.
The Purple Gang (película), una película de crimen de los años 1960.